Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Taylor:

  – cacciatorpediniere della classe Wickes, varato nel 1918 e radiato nel 1938
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1942, ceduto nel 1969 all'Italia e rinominato Lanciere (D-560), radiato nel 1971
  – fregata della classe Oliver Hazard Perry, varata nel 1984 e radiata nel 2015